Čisterna ima više značenja:
 Čisterna (Ankona)
 Čisterna (Benevento)
 Čisterna (Kazerta)
 Čisterna (Frozinone)
 Čisterna (Pezaro i Urbino)
 Čisterna (Salerno)
 Čisterna (Trento)
 Čisterna (Udine)